El gabinete de Otto Pérez Molina fue el cuadragésimo octavo gabinete de la República de Guatemala, que entró en funciones el 14 de enero de 2012 y tuvo que terminar funciones el 3 de septiembre de 2015 debido a la renuncia del Presidente Perez Molina por la serie de manifestaciones que se habían dado meses antes en protesta de actos de corrupción del gobierno de turno.

Composición 

Gobierno de Guatemala
Política de Guatemala